Jean Martinet est un prénom et un nom partagés par trois personnalités françaises.
Jean Martinet (architecte) (fin du -1639) est un architecte français ;
Jean Martinet (militaire) (mort en 1672), un lieutenant-colonel et inspecteur général français ;
Jean Martinet (mathématicien) (1937-1990), est un mathématicien français.

Voir aussi 
Jean Martinet de Fonblanche (1645-1701), un chirurgien de Montréal.